Jméno a příjmení Richard Neville se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Richard Neville (5. hrabě ze Salisbury) – yorský vojevůdce (1400–1460)
 Richard Neville (16. hrabě z Warwicku) – anglický šlechtic a vojenský velitel (1428–1471)
 Richard Neville (spisovatel) – australský spisovatel (* 1941)